Příjmení Voborský nese více různých osobností:

 Jan Voborský (* 1934) – český vědec a výzkumník
 Kamil Voborský (1883–1949) – český hudební skladatel, učitel hudby, znalec a sběratel hudebních nástrojů
 Miroslav Voborský (1923–???) – český a československý politik
 Rudolf Voborský (1895–1957) – český pedagog, sbormistr, sběratel lidových písní a skladatel, bratr Kamila Voborského

 ženská varianta s přechýlením

 Milada Voborská (* 1972) – česká polička hnutí STAN, starostka městské části Praha-Satalice
 Vlasta Voborská-Slavická (1911–2004) – česká rozhlasová hlasatelka a hudebnice, dcera Kamila Voborského

Česká příjmení